Romano kan som auktorsförkortning betyda:

 Alma Romano
 Antonio Romano

Robotskapade auktorsförkortningar